USS Cowpens ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Cowpens (CVL-25), Leichter Flugzeugträger
 USS Cowpens (CG-63), Lenkwaffenkreuzer